La Fausse Épée est une nouvelle de Robert van Gulik mettant en scène le juge Ti. 

Il s'agit de la douzième enquête du magistrat selon l'ordre chronologique et de la septième selon l'ordre de publication.  La nouvelle fait partie du recueil Le Juge Ti à l'œuvre.

Résumé 
Le juge Ti est en déplacement dans le district voisin, accompagné de son fidèle conseiller Hong Liang et de son rusé lieutenant Tao Gan. Restés de garde à Pou-yang, Ma Jong et Tsiao Taï, les deux autres lieutenants du magistrat, tuent le temps en jouant le repas de midi aux dés. Devant eux, une troupe de théâtre ambulant se produit. Après une scène simulant la mort d'un jeune garçon, celui-ci ne se relève pas. 

Les deux lieutenants du juge doivent assurer l'intérim...

Les personnages 
Membres du Tribunal
Ti Jen-tsie, magistrat du district de Pou-yang.
Ma Jong et Tsaio Taï, deux des lieutenants du juge.

Autres personnages
Monsieur Bao, chef de la troupe d'acteurs ambulants.
Cheng Pa, chef des mendiants.
Lau et Hou ta-ma, vagabonds.

Commentaires 
Cette nouvelle montre Ma Jong et Tsaio Taï, les deux lieutenants du juge Ti habituellement chargés des missions physiques, aux prises avec un problème purement théorique, et de surcroît en l'absence de leur maître.

Éditions 
 Judge Dee at Work (1967) 

 À l'origine publiées dans le désordre, les enquêtes du juge Ti ont été regroupées en français dans une collection de quatre volumes respectant l'ordre chronologique de ses aventures :

 Les Aventures du juge Ti, volumes 1. Les Débuts du juge Ti ; 2. Les Enquêtes du juge Ti ; 3. Les Nouvelles Enquêtes du juge Ti ; 4. Les Dernières Enquêtes du juge Ti, Paris, La Découverte, coll. « Pulp fictions », 2009.

Articles connexes 
Robert van Gulik
Juge Ti
Di Renjie
Dynastie Tang

Nouvelle policière néerlandaise
Nouvelle de Robert van Gulik
Nouvelle parue en 1967
Juge Ti
1967 en littérature policière